Schnädelbach ist der Familienname folgender Personen:

Herbert Schnädelbach (* 1936), deutscher Philosoph
Klaus Schnädelbach (* 1934), deutscher Geodät

Siehe auch:
 Schnadelbach